

Hydronyme 
 La Queanbeyan River est une rivière de Nouvelle-Galles du Sud en Australie et un sous-affluent du Murray par le Molonglo River et le Murrumbidgee.

Toponyme 
 Queanbeyan est une ville ("city") de Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Située à 10 kilomètres de Canberra, la capitale fédérale de l'Australie, c'est la ville la plus proche de la capitale ce qui lui permet la plus forte croissance des villes de Nouvelle Galles du Sud.